Слепцово — название населённых пунктов в России:

 Слепцово — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Слепцово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Слепцово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Слепцово — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Слепцово — деревня в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Слепцовка